Baiern este denumirea în germană a Bavariei, denumire folosită până în 1825 când a fost înlocuită cu grafia Bayern care se folosește și azi. 

Baiern este și numele unori localități din Germania:

 Baiern o comună din districtul Ebersberg, landul Bavaria
 Baiern, un sat din comuna Lappersdorf, districtul Regensburg, landul Bavaria